Тюрк:

 Тюрк — представник тюрків.
 Данило Тюрк — президент Словенії (2007–2012).